Pacific Division bezeichnet folgende Divisions im nordamerikanischen Profisport:

 Pacific Division (ECHL)
 Pacific Division (NBA)
 Pacific Division (NHL)
 Pacific Division (USFL)